«Артур и война двух миров» () — французский фильм режиссёра Люка Бессона, основанный на его одноимённой книге, последняя часть в трилогии об Артуре. Картина сочетает в себе анимацию и живую игру актёров. В главных ролях Фредди Хаймор, Миа Фэрроу, Рон Кроуфорд и другие. Фильм вышел в мировой прокат 10 октября 2010 года.

Сюжет 
Действие фильма начинается в 1961 году, сразу после событий второй части («Артур и месть Урдалака»). Пока Урдалак, увеличившийся до роста в 2 метра 40 сантиметров, разбирался с особенностями «мира людей» и разрабатывал план действий, случайно наткнувшийся на него отец Артура Арман принял Урдалака за дьявола, вызвал полицию и рассказал им, на кого наткнулся. Полицейские, как им и положено, не восприняли это заявление всерьёз и направились обратно на участок, однако по пути чуть не врезались в Урдалака.

Когда двое ошарашенных блюстителей порядка прибыли обратно в город и рассказали коллегам о случившемся, те немедленно снарядили подразделение для поимки «дьявола», однако Урдалак к тому времени уже успел добраться до города самостоятельно и посредством запугивания заставил пластического хирурга «загримировать» его мёртвое тело под внешность фокусника Мендрейка, а затем в таком виде направился к дому деда Артура Арчибальда, где хранился эликсир, позволяющий увеличить минипутов до человеческих размеров и благодаря которому Урдалак мог бы ввести в бой свои резервы.

Тем временем Артур, принцесса Селения и её брат Барахлюш, понимая, что им срочно нужно остановить Урдалака, пока он не натворил бед в мире людей (и не сгинул, как полный идиот, решивший напасть на армию людей, которая превосходит его войско по всем статьям), отправляются в дом Арчибальда за тем же самым эликсиром и неожиданно выясняют, что сын Урдалака Мракос, считавшийся погибшим при затоплении Некрополиса в первом фильме, остался жив и по-прежнему стремится убить главных героев. В конце концов, Артуру, Селении и Барахлюшу удаётся от него оторваться и спокойно продолжить путь.

Тем временем Урдалак, спокойно добравшись до дома, некоторое время пытается ввести Арчибальда, Армана, Роуз и Маргариту в заблуждение, пока его маскировка не раскрывается. Всё это время прятавшиеся в доме воины из племени бонго-матасалаев тут же атакуют Урдалака, однако тот, будучи практически неуязвимым живым мертвецом, с лёгкостью одерживает верх и забирает эликсир, когда Артур, Селения и Барахлюш практически достигли цели.

Поняв, что нужно искать другой способ увеличиться обратно до человеческих размеров, Артур, Селения и Барахлюш освобождают попавшего в ловушку Мракоса. Тот, восхитившись такому благородству (во время потопа в Некрополисе отец Мракоса Урдалак бросил его умирать), решает встать на сторону героев и пытается отправиться с ними, но терпит неудачу при попытке поднять в воздух модель вертолёта и остаётся в доме.

Между тем Урдалак увеличивает до человеческих размеров резервы своих воинов — осматов (другой вариант перевода, более близкий к оригиналу — сейды) и отправляется в сторону того самого города, где он уже бывал ранее. Прибыв туда, осматы подавляют сопротивление полиции и учиняют грабежи.

После ухода Урдалака Арман вызывает пожарных, чтобы они опрыскали улей диких пчёл пестицидами и нивелировали риск, что Артур, у которого аллергия на пчелиные укусы, будет ужален. Однако именно в этом улье находится эликсир, необходимый Артуру для увеличения обратно до человеческих размеров. Ему, Селении и Барахлюшу удаётся успешно тянуть время до того момента, когда армия Урдалака добирается до города и пожарных не отзывают обратно для ликвидации неожиданно возникшей ЧС. Артур увеличивается до человеческих размеров и отправляется следом, а Селения и Барахлюш возвращаются на пчеле в дом Арчибальда, забирают немного уменьшающего эликсира, а затем отправляются в тот же город. В это время Арчибальд использует запасной пузырёк с увеличивающим эликсиром на Мракосе и уезжает вместе с ним в том же самом направлении. Арман, машину которого Артур взял для того, чтобы быстрее добраться до места, пешком бежит вслед.

В городе Артур, Арчибальд и Мракос пытаются одолеть осматов, но терпят неудачу и попадают в плен. Урдалак решает немедленно казнить их, однако в этот момент происходят два события: Селения и Барахлюш вводят в тело Урдалака уменьшающий эликсир, а в город прибывает танк M60 в сопровождении нескольких бронеавтомобилей M3 Scout Car, под завязку забитых автоматчиками и зенитными пулемётами, за несколько минут практически полностью уничтожившие войско осматов. Вскоре после этого Артур воссоединяется с семьёй. Сам Урдалак был уменьшен до своего изначального роста в три миллиметра и снова оказался в доме Арчибальда, но на этот раз в виде «военнопленного» (в качестве «тюремной камеры» использовались блюдце и перевёрнутый стакан).

В ролях 

Второй и третий фильмы из трилогии снимались одновременно. Это было сделано для того, чтобы в перерыве между съёмками Фредди Хаймор, играющий главную роль, не успел подрасти.

Критика 
Фильм «Артур и война двух миров» получил в основном негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes рейтинг составляет 20 %, основываясь на 5 рецензиях со средним баллом 4,8 из 10.

Спин-офф 
В мае 2022 года, с выходом тизер-трейлера, стало известно о работе над фильмом «Проклятие Артура», который является спин-оффом трилогии Люка Бессона об Артуре и минипутах. Съёмки фильма под руководством режиссёра Бартелеми Гроссманна тайно проходили в Нормандии летом 2020 года. Люк Бессон написал к ленте сценарий и выступил продюсером. По сравнению с трилогией, фильмы которой были нацелены на семейную аудиторию, спин-офф представляет собой хоррор-фильм. Мировая премьера картины запланирована на 29 июня 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии

Фильмы Люка Бессона
Экранизации произведений Люка Бессона
Трилогия Люка Бессона «Артур»
Фильмы Франции 2010 года
Семейные фильмы Франции
Приключенческие фильмы Франции
Фильмы-сказки Франции
Фильмы Pathé
Фильмы на английском языке
Молодёжные фильмы
Фильмы о детях